Şaydā kan syfta på följande platser:

Libanon 

 Sayda (guvernementshuvudort), Mohafazat Liban-Sud,

Palestina (stat) 

 Şaydā (ort i Palestina (stat)), Västbanken, 

Robotskapade Libanonförgreningar
Robotskapade Palestina (stat)förgreningar